Ибраим Боссо Мункоро (; 23 февраля 1990, Бамако, Мали) — малийский футболист, вратарь клуба «ТП Мазембе» и сборной Мали.

Карьера в сборной 
16 июня 2019 года Мункоро дебютировал за сборную Мали в товарищеском матче против сборной Алжира.

Достижения 
«Стад Мальен»
 Чемпион Мали (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Мали: 2013

«ТП Мазембе»
 Чемпион ДР Конго (4): 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Суперкубка ДР Конго: 2016
 Победитель Лиги чемпионов КАФ: 2015
 Обладатель Кубка Конферации КАФ (2): 2016, 2017
 Обладатель Суперкубка КАФ: 2016

Примечания 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Стад Мальен»
Игроки ФК «ТП Мазембе»